Pere steht für folgende geographische Objekte:
 Pere, eine ungarische Gemeinde

Pere oder Père ist der Familienname folgender Personen:
 Hélène de Saint-Père (1963–2022), französische Schauspielerin
 Olivier Père (* 1971), französischer Filmkritiker und Direktor des Internationalen Filmfestivals von Locarno
 Víctor Emilio Masalles Pere (* 1961), spanischer Geistlicher, Bischof von Baní

Pere ist die katalanische Form des männlichen Vornamens Peter, siehe Pere (Vorname).

Siehe auch
 Saint-Père
 Le Père, Lepère